Per-Erik Lennart "Pelle" Prestberg, född 5 februari 1975 i Munkfors, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare. Han spelade som högerforward och har tidigare spelat i moderklubben IFK Munkfors samt Sunne IK, Frölunda HC, Leksands IF och Färjestad BK.

Prestberg blev årets rookie i Elitserien säsongen 1997–98 efter att ha gjort 29 mål och 15 assist för totalt 44 poäng på 45 matcher. Han ingick i den kända Färjestad BK-kedjan Jönssonligan tillsammans med Jörgen Jönsson och barndomskompisen Peter Nordström. 

Prestberg har även tidigare spelat två säsonger för det allsvenska ishockeylaget Leksands IF där han gjorde stor succé och för vilka han gjorde 60 mål och 62 assist för sammanlagt 122 poäng på 91 spelade matcher säsongerna 2008–09 och 2009–10.

I oktober 2013 skrev han på ett månadskontrakt med Färjestad BK. 

Den 11 februari 2014 meddelade Prestberg officiellt att han avslutar sin karriär som spelare sedan han slagit upp en gammal höftskada. Efter den aktiva spelarkarriären har han arbetat som Skills coach. Sedan mars 2021 är han assisterande tränare i Färjestad BK.

Meriter
Årets rookie i Elitserien 1997–98
SM-Guld – 1998, 2006 och 2011

Klubbar 
Leksands IF 2008–09 – 2009–10, 2011–12
Frölunda HC 2000–01 – 2001–02
Färjestad BK 1997–98 – 1999–00, 2002–03 – 2007–08, 2010–11, 2013–
Sunne IK 1993–94
IFK Munkfors 1990–91 – 1992–93, 1994–95 – 1996–97

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar
 Pelle Prestberg - eliteprospects.com

Svenska ishockeyspelare
Spelare i Färjestads BK
Spelare i Leksands IF
Spelare i IFK Munkfors
Födda 1975
Män
Levande personer
Personer från Munkfors
Spelare valda i NHL Entry Draft 1998
Spelare valda av Mighty Ducks of Anaheim i NHL Entry Draft